M1 — венгерский информационный телеканал, запущенный 1 мая 1957 года. Вещание ведётся из Будапешта. Раннее являлся общетематическим национальным каналом, но с 15 марта 2015 года все развлекательные передачи были переданы Duna и он стал главным телеканалом.

История

Начало 
В дополнение к постоянному расширению и развитию радиовещания в 1950-х годах возникла потребность во внедрении телевизионных станций на Западе. Первый тестовый эфир был показан 15 декабря 1953 года со станции почтовых экспериментов на улице Гьяли. Второе судебное разбирательство состоялось в июне 1955 года на холме Свободы, рядом с бывшей гостиницей Харгита в Венском постэкспериментальном институте. В 1955 году была построена первая 60-метровая башня на горе Сечени. Он начал свою деятельность 23 февраля 1957 года, но официально начал свою работу 1 мая в честь Дня труда. Регулярное телевизионное вещание началось только в 1958 году, и действовали только испытательные вышки. Однако дополнительные налоги были необходимы для покрытия всей страны, создания магистральной налоговой сети и строительства ретрансляционных станций по всей стране.

Первая цветная телевизионная трансляция состоялась в 1969 году. В 70-х и 80-х годах налоговая сеть была еще более расширена. В начале, это было передано только несколько дней в неделю, совсем не в понедельник. Исключением из этого была трансляция события национального интереса, такого как космическое путешествие Берталана Фаркаша в 1980 году. Здесь запуск космического корабля упал в понедельник. С 1989 года он выходит в эфир каждый день недели.

Совещание 
В 1971 году началось вещание канала М2. Первоначально дополняя и повторяя структуру программы M1, он был культурным и образовательным каналом с начала 2000-х годов и постепенно превращался в детский канал с 2012 года. 15 марта 2015 года был запущен новый вечерний блок детского канала M2 в рамках бренда Petőfi, а канал M2 был переименован в M2 Petőfi.

В 2009 году он запустил свой преимущественно информационный интернет-канал webm3, который в течение непродолжительного времени жил, третий передатчик, M3, фактически вещает только с декабря 2013 года, но с темой, отличной от его предшественника в Интернете, поскольку он в основном имеет возраст архивного контента около 30 лет. , Канал был прекращен 1 мая 2019 года и в настоящее время транслируется онлайн.

В июле 2015 года был запущен четвертый спортивный тематический канал под названием M4 Sport, и помимо важнейших спортивных событий, 16 выдающихся венгерских видов спорта также будут играть важную роль.

M5 был запущен 1 августа 2016 года и будет предоставлять образовательный, культурный и образовательный контент с 18 сентября 2016 года.

HD трансляция 
Передача M1 HD-трансляции была начата 23 декабря 2008 года Антенной Венгрией на экспериментальной основе. Временное экспериментальное земное излучение прекратилось 28 февраля 2009 года. MTV и Antenna Hungária подписали соглашение в июне 2009 года, поэтому 1 июля началось цифровое наземное вещание. По состоянию на 1 июля 2015 года стандартное определение SD-вещания для общественных служб на спутнике Eutelsat 9a было отключено. Все шоу M1 доступны в формате HD и соотношении сторон 16: 9 в 1080 строк.

В рамках MTVA 
С 2011 года он является участником программ поддержки СМИ и целевых фондов.

По состоянию на 27 июля 2012 года весь MTVA и следовательно канал изменили свое изображение и логотип, а также MTI, его совмещённые каналы (M2, Duna, Duna World), а также радиостанции MTVA. Кроме того, канал получил новые звуки канала, один от Герды Пикали, а другой от Золтана Ратоти. На данный момент они используются на канале Duna.

Канал изменил сетку вещания на новостную 15 марта 2015 года, а голосами канала стали Янош Чернак и Марта Херцег. Развлекательные программы транслируются на телеканале Duna после того, как он стал новостным каналом. С этого дня выпуск новостей, программы Ma reggel (Сегодня утром) и Ma este (Сегодня вечером), прогноз погоды и т.д. были обновлены.

2 апреля 2015 года видео с интервальной съёмкой на изображении были удалены с изображения между рефералами и рекламными блоками. Цвет оформления стало фиолетовым вместо розового, логотип также стал белым. C 5 мая 2015 года линия эфирного логотипа в верхнем левом углу изменилась с розовой на белую. 15 марта 2020 года изменился цвет оформления с фиолетового на синий, а экранный логотип переместился в нижний левый угол.

Программы 

 Ma reggel
 Ma délelőtt
 Ma délután
 Ma este
 Ma éjjel
 V4 Híradó
 Világhíradó
 Rendkívüli hírek
 Egy Perc Híradó
 Időjárás
 Közlekedési hírek
 Sport
 Hungary reports
 Nachrichten aus Ungarn
 Новости из Венгрии
 匈牙利新闻联播

Названия телеканала